Nitron steht für:
 Nitron, von alters her uneinheitlich verwendete Bezeichnung für Natriumcarbonat und Kaliumcarbonat; Stoffe zur Einbalsamierung
 Vertreter der Nitrone, Gruppe chemischer Verbindungen
 Reagenz nach Busch, N,1,4-Triphenyl-1,2,4-triazolium-3-aminid, chemische Verbindung
 Nitron, Ringname des kanadischen Wrestlers Tyler Mane
 Nitron S.A., polnisches Unternehmen

Siehe auch:
 Natron